Spinal Tap (стилизовано под Spın̈al Tap) — пародийная рок-группа, подражающая стилю британских хэви-метал-коллективов. Впервые появилась на телеканале ABC TV в комедийном шоу «The T.V. Show» (1979 год), где во время скетча исполнила песню «Rock and Roll Nightmare». Позже о группе был снят псевдодокументальный фильм «Это — Spinal Tap» (1984), в качестве музыкантов группы выступили: Майкл Маккин (Дэвид С. Хаббинс), Кристофер Гест (Найджел Тафнел) и Гарри Ширер (Дерек Смоллс).

В течение нескольких лет после выхода фильма актёры изображали участников группы на концертах и выпускали музыку. В 2009 году Гест, Маккин и Ширер провели гастрольный тур по США, а также выступили на фестивале Гластонбери. В том же году они отыграли концерт на стадионе Уэмбли, в качестве разогрева была приглашена пародийная фолк-группа The Folksmen.

О группе 
Хотя псевдодокументальный фильм посвящён британской группе, все три актёра, задействованные в главных ролях, родились в США. Тем не менее, впоследствии Кристофер Гест получил второе — британское — гражданство и дворянский титул: Барон Хэден-Гест.

Поклонники Spinal Tap собрали подробности о группе на основе вымышленного фильма, альбомов, концертов и связанных с ними рекламных материалов, включая дискографию и список бывших участников. Согласно вымышленной истории Spinal Tap в группе отыграло несколько барабанщиков, все из них погибли при крайне странных обстоятельствах: один во время занятия садоводством; другой «захлебнулся рвотными массами» (отсылка к смертям Джона Бонэма и Бон Скотта) — причём не своей рвотой, ещё два от «спонтанного самовозгорания» на сцене. Кроме того, одна из смертей была описана полицией как тайна, которой «лучше остаться нераскрытой».

Воссоединения 
В 1992 году группа «воссоединилась» для записи альбома Break As the Wind, частично спродюсированном Ти-Боуном Бёрнеттом. Выпуск пластинки сопровождался рекламным мероприятием по выбору нового барабанщика, в котором участвовали Стивен Перкинс из Jane’s Addiction, Джина Шок из The Go-Go's и Мик Флитвуд из Fleetwood Mac, который пришёл на прослушивание в огнезащитном костюме. После релиза диска последовал промотур, по ходу которого музыканты выступили на «The Freddie Mercury Tribute Concert», где исполнили песню «The Majesty of Rock», которую они посвятили Фредди Меркьюри и выпустили в качестве сингла. Также группа выпустила сингл «School Bitch».

В 2000 году группа запустила веб-сайт под названием «Tapster», где была доступна для скачивания их песня «Back from the Dead». Tapster был пародией на файлообменную пиринговую сеть Napster.

В 2001 году группа «воссоединилась» для девяти выступлений в рамках «Back from the Dead Tour», который начался 1 июня 2001 года в Лос-Анджелесе. Тур включал шоу в Карнеги-холле в Нью-Йорке и закончился в Монреале в середине июля на фестивале Just for Laughs. Вступительным аккордом для некоторых из этих шоу была группа The Folksmen — пародийное фолк-трио принимавшее участие в съемках фильма «Могучий ветер», где роли музыкантов также исполнили Гест, Маккин и Ширер.

В 2007 году группа «воссоединилась» для участия в акциях против глобального потепления. Это воссоединение также включало выпуск новой песни — «Warmer Than Hell». Музыканты приняли участие лондонском концерте SOS/Live Earth, а Роб Райнер снял короткометражный фильм («Spinal Tap»), который был выпущен 27 апреля на веб-сайте Live Earth. По сюжету ленты, Найджел Тафнел становится фермером и разводит пони, Дэвид Хаббинс работает хип-хоп продюсером, а Дерек Смолс попадает в реабилитационный центр из-за интернет-зависимости.

16 июня 2009 года был выпущен новый альбом группы — Back of the Dead. По большей части пластинка состояла из перезаписанного в студии саундтрека оригинального фильма, тем самым представив новое видение звучания оригинального материала.

6 апреля 2009 года группа объявила однодневное «мировое турне», выступив на лондонской «Уэмбли-Арене» 30 июня 2009 года. На разогреве выступал коллектив The Folksmen. 8 мая 2009 года группа отыграла шоу «Unwigged and Unplugged» в Филадельфии, после чего подтвердила в интервью местной прессе, что примет участие в фестивале Гластонбери-2009.

В ноябре 2012 года было объявлено, что группа воссоединится для нового шоу Би-би-си «Family Tree», одним из создателей которого выступил Кристофер Гест.

Дискография

Студийные альбомы 
 This Is Spinal Tap (1984); U.S. No. 121
 Break Like the Wind (1992) U.S. No. 61; UK No. 51
 Back from the Dead (2009); U.S. No. 52

Синглы
 «Christmas with the Devil» / «Christmas with the Devil (Scratch Mix)» (1984)
 «Bitch School» / «Springtime» (1992) UK No. 35
 «The Majesty of Rock» (1992) UK No. 61
 «Back from the Dead» (2000)
 «Warmer Than Hell» (2007)
 «Saucy Jack» (2009) (released as free MP3 download from official website)

Бутлеги
 Ultra Rare Tap, Volume 11 (unknown date)
 None More Black (unknown date — a three-CDR set)
 The Ultimate Rock 'n' Roll Creation (unknown date)

Примечания

См. также 
Steel Panther

Ссылки

 Фан-сайт о группе Spinal Tap
 «This is Spinal Tap» на сайте IMDb.com
 Репортаж о концерте 2009 года в Лондоне

Power trio
Исполнители MCA Records
Музыкальные группы с вымышленными сценическими персонажами